Guils puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 Guils, es un pueblo de la provincia de Lérida, en el municipio de Montferrer Castellbó.
 Guils de Cerdaña, municipio de la provincia de Gerona.
 Guils Fontanera, una estación de esquí nórdico en Guils de Cerdaña.